Nazionale di pallanuoto femminile degli Stati Uniti d'America
 Nazionale di pallanuoto maschile degli Stati Uniti d'America